Михаи́л Григо́рьевич Розенбе́рг (, Одесса — ) — советский и российский правовед, , профессор, заслуженный юрист РСФСР (1984).

Биография 
Родился в 1925 году в еврейской семье. Окончил Институт внешней торговли (1948) и начал работать в В/О «Союзхимэкспорт».

Кандидатскую диссертацию на тему «Правовое регулирование отношений между всесоюзными внешнеторговыми объединениями и советскими организациями-заказчиками импортных товаров» защитил в 1967 году, а докторскую диссертацию «Проблемы правового регулирования поставок товаров между организациями стран-членов СЭВ» — в 1984 году.

Являлся признанным специалистом по правовому регулированию внешней торговли, особенно международной купли-продажи товаров. Его деятельность по разработке документов, регламентирующих внешнеторговую поставку, отражает историю правового регулирования данного института в СССР и России. При его активном непосредственном участии были разработаны и более 30 лет применялись «Общие условия поставок СЭВ». Продолжают действовать созданные М. Г. Розенбергом с коллегами «Общие условия поставок с Китаем и Кореей». Также внёс значительный вклад в разработку Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года, и в комментарий к этой Конвенции.

Являлся старейшим арбитром МКАС. Активно участвовал в разработке Гражданского кодекса РФ, и многие статьи части первой, второй и третьей ГК РФ специалисты заслуженно называют «статьями Михаила Григорьевича».

Член научно-консультативного совета при Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации и рабочей группы по разработке проекта Гражданского кодекса Российской Федерации, член президиума и арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ. Около 50 лет преподавал в Академии внешней торговли, автор спецкурса «Международная купля-продажа товаров». Опубликовал свыше 200 печатных трудов объёмом более 500 печатных листов, включая учебники и монографии.

Правительственные награды: орден Дружбы, медаль «За трудовое отличие», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», почётное звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Супруга (с 2001 года) — правовед И. А. Иконицкая (1933—2017)).

Основные работы 
Книги
 Правовое регулирование отношений между всесоюзными внешнеторговыми объединениями и советскими организациями — заказчиками импортных товаров. — М.: Международные отношения, 1966. — 116 с.
 Международное регулирование поставок в рамках СЭВ. — М.: Международные отношения, 1989. — 280 с.
 Правовое регулирование договорных отношений между внешнеэкономическими и другими советскими организациями, поставляющими товары для экспорта или заказывающими импортные товары (Методические материалы для преподавателей и слушателей) / Всесоюзная академия внешней торговли. Кафедра правовых дисциплин. — М., 1989. — 98 с.
 Заключение договора международной купли-продажи товаров / Внешнеэкономический центр «СОВИНТЕРЮР». — М., 1991. — 69, [3] с. — (Библиотека юриста-международника).
 Исковая давность в международном коммерческом обороте: практика применения. — М.: Статут, 1999. — 144 с.
 «Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключение. Разрешение споров» (четыре издания)
 «Международные договор и иностранное право в практике Международного коммерческого арбитражного суда» (два издания)
 «Международная купля-продажа. Комментарий к правовому регулированию и практике разрешения споров» (два издания)
 Из творческого наследия: сборник статей / сост. Т. В. Морщакова; Всероссийская академия внешней торговли; Министерство экономического развития РФ. — М.: ВАВТ, 2019. — 308 с.

Статьи
 Общие условия поставок СЭВ 1968 года // Советский ежегодник международного права. 1969 = Soviet year-book of international law. 1969 / Советская Ассоциация международного права. — М.: Наука, 1970. — С. 85—98.
 Новые советско-китайские Общие условия поставок // Хозяйство и право. — М., 1990. — № 7 (июль). — С. 119—127.
 Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров // Закон. — М., 1995. — № 12 (декабрь). — С. 29—32.

Примечания

Литература 
 Розенберг Михаил Григорьевич // Видные ученые-юристы России. (Вторая половина XX века): Энциклопедический словарь биографий / Под ред. В. М. Сырых. — М.: РАП, 2006. — С. 371.

Ссылки 
 Михаил Розенберг на сайте Академии внешней торговли
 Биграфическая справка
 Скончался признанный эксперт по договорам международной купли-продажи товаров Михаил Розенберг
 Некролог на сайте ТПП РФ
 Некролог на сайте "Адвокатской газеты"

Специалисты по гражданскому праву
Награждённые медалью Анатолия Кони (Минюст России)
Правоведы СССР
Правоведы России
Преподаватели вузов Москвы
Похороненные на Хованском кладбище
Авторы энциклопедий и словарей